Saint-Barnabé (avec un tiret) se réfère à plusieurs lieux ou édifices :

Canada 
 Saint-Barnabé (ou Saint-Barnabé-Nord), municipalité de paroisse canadienne du Québec.
 Saint-Barnabé-Sud, municipalité canadienne du Québec.
 L'île Saint-Barnabé, une île située en face de Rimouski au Québec.

France 
Saint-Barnabé, commune française des Côtes-d'Armor.
 Saint Barnabé-en-Charnie, paroisse de la région de Sainte-Suzanne (Mayenne)
 Saint-Barnabé est le nom d'un quartier de Marseille dans le  et d'une station de métro qui s'y trouve.